«Speed of Life» — первая инструментальная композиция Дэвида Боуи. Она открывает альбом Low 1977 года.

«Speed of Life» представляет альбом Low и в сочетании с таким же upbeat инструментальным треком «A New Career in a New Town», обеспечивает первый форзац для первой стороны альбома. Трек имеет несколько прямых намёков на сущность альбома, с его тяжёлым использованием синтезаторов в сочетании с партией ударных в исполнении Денниса Дэвиса, а также накладным питч-шифтером, создаёт совершенно другой музыкальный микс, чем у любого другого предыдущего альбома Боуи.

Изначально планировалось добавить слова к этой песне, но после нескольких неудачных попыток Боуи забросил эту идею, придя к выводу, что эта песня звучит и так хорошо.

Концертные выступления 
 Выступление на туре the Isolar II Tour было выпущено на его альбомах Stage (1978) и Welcome to the Blackout (2018).

Другие издания 
 Она была выпущена на стороне «Б» сингла «Be My Wife» в июне 1977 года.
 Она также появляется на сете the Sound + Vision.
 It was released as a picture disc in the RCA Life Time picture disc set.

Участники записи 
 Продюсеры:
 Тони Висконти
 Музыканты:
 Дэвид Боуи: синтезатор серии ARP, чамберлин
 Карлос Аломар: ритм-гитара, соло-гитара
 Джордж Мюррей: бас
 Деннис Дэвис: ударные
 Рой Фредерик Янг: пианино

Источники 
 Greatorex, Johnathan. «Just a Mortal With Potential.» Teenage Wildlife. Nov. 1996. 6 Mar. 2006 <https://web.archive.org/web/20060203174254/http://www.teenagewildlife.com/Interact/fc/misc/JG/index.html>.
 Griffin, R. «Low.» Bowie Golden Years. Jan. 2005. 6 Mar. 2006 <https://web.archive.org/web/20170228035917/http://www.bowiegoldenyears.com/low.html>.
 Wilcken, Hugo, Low, Continuum International Publishing Group Inc, 2005, 

Песни Дэвида Боуи
Песни 1977 года
Песни, написанные Дэвидом Боуи